Чернозёмный — посёлок во Калачеевском районе Воронежской области России.

Входит в состав Пригородного сельского поселения

География

Улицы 
 ул. Восточная,
 ул. Ленинская,
 ул. Мира,
 ул. Новосёлов,
 ул. Октябрьская,
 ул. Садовая,
 ул. Центральная,
 ул. Школьная,
 пер. Школьный.

См. также 
 Чернозём (значения)

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Калачеевского района